Сегунда Манзана де Сан Николас има више значења:

 Сегунда Манзана де Сан Николас (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сегунда Манзана де Сан Николас (Тимилпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику